Mistral kan avse:

 Mistral (vind) – en hård, nordlig vind från Alperna, ned över Rhône-dalen mot Medelhavet
 Mistral (företag) – ett vindsurfingföretag grundat i Schweiz 1976
 Mistral (sport) – en seglingsgren där man tävlar i vindsurfing
 Mistral (båttyp) – en båttyp som gjorde debut 1984 som den första olympiska brädseglingsklassen
 Matra Mistral – en fransktillverkad luftvärnsrobot
 Mistral-klass – franska krigsfartyg
 Mistral (restaurang) – en gourmetrestaurang i Stockholm

Personer
 Frédéric Mistral – en fransk författare, nobelpristagare
 Gabriela Mistral – en chilensk författare, nobelpristagare